Arona může být:

 Arona (Španělsko) – obec na ostrově Tenerife
 Arona (Piedmont) – město v severoitalské provincii Novara 
 Arona (Pensylvánie) – správní obvod ve Westmoreland County v Pensylvánii